Hottentot désigne
 un peuple d'Afrique australe, les Khoïkhoïs
 la langue qu'ils parlent, le khoïkhoï
 les espèces de poissons marins du genre Pachymetopon